Республиканская Футбольная Группа «А» 1984/1985 () — 61-й чемпионат Болгарии по футболу с момента его основания.

Участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Официальный сайт
 Чемпионат Болгарии на rsssf.com

1984/1985
Болгария
Болгария
Чемпионаты Болгарии в 1984 году
Спорт в Болгарии в 1985 году